Amerikai Egyesült Államok
Rosa, település Alabama államban
 Németország
Rosa, település Türingiában
 Olaszország
Rosa, település Veneto régióban, Vicenza megyében
Egyéb
Rosa, a rózsafélék családjába tartozó egyik növénynemzetség latin neve
Rosa (Doctor Who)
Rosa (regény)